Divjak steht für:
 Divjak (Vitez), Ortsteil von Vitez in Bosnien

Divjakë steht für:
 Divjakë, Ort im Kreis Kavaja in Albanien

Divjak ist ein bosnischer Familienname folgender Personen:
 Blaženka Divjak (* 1967), kroatische Politikerin, Wissenschaftlerin und Hochschullehrerin der Naturwissenschaften
 Johannes Divjak (* 1943), österreichischer Klassischer Philologe
 Jovan Divjak (1937–2021), bosnischer General
 Paul Divjak (* 1970), österreichischer Autor, Künstler und Duftexperte